Santiago (de la Sanctus Iacobus [Sanct'Iaco'], numele spaniol al Apostolului Iacob, sfântul patron al Spaniei) se poate referi la:

 Santiago de Chile, capitala statului Chile
 Santiago de Compostela
 Santiago, un oraș în Rio Grande do Sul, Brazilia
 Santiago de Cuba, oraș în provincia Santiago de Cuba (Republica Cuba)
 Santiago, un nume de persoană